Als Christliche Gewerkschaft werden eine Reihe von Organisationen bezeichnet:

 Die Christliche Gewerkschaft (CSC), der mitgliederstärkste Gewerkschaftsbund in Belgien 
 Christlicher Gewerkschaftsbund Deutschlands (CGB) ein Dachverband von 16 Berufsverbänden 
 Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und Personal-Service-Agenturen ein Zusammenschluss von ursprünglich sechs Gewerkschaften des Christlichen Gewerkschaftsbundes
 Christliche Gewerkschaft Deutscher Eisenbahner Mitglied im Christlichen Gewerkschaftsbund
 Christliche Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie Mitglied im Christlichen Gewerkschaftsbund
 Christliche Gewerkschaft Metall Mitglied im Christlichen Gewerkschaftsbund
 Christliche Gewerkschaft Postservice und Telekommunikation Mitglied im Christlichen Gewerkschaftsbund
 Als historische Christliche Gewerkschaft werden gegen Ende des 19. Jahrhunderts gegründete, bis zum Verbot 1933 in Deutschland bestehende, Gewerkschaften bezeichnet
 Christliche Gewerkschaft (Österreich) war eine von 1903 bis 1934 bestehende Gewerkschaft in Österreich
 Fraktion Christlicher Gewerkschafter ist eine Fraktion im Österreichischen Gewerkschaftsbund